Gai Claudi Marcel Major, cònsol 50 aC 
 Gai Claudi Marcel Menor, cònsol 49 aC
 Gai Claudi Marcel (pretor), pretor el 80 aC
 Gai Claudi Marcel el Jove, conspirador romà